Руслан Мэнирович Патеев (род. , Москва, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Воспитанник СШОР №71 «Тимирязевская». С 2005 по 2007 годы выступал за молодёжную команду «Химки-ЕЮБЛ».

Осенью 2007 года Патеев уехал в США в академию Монтверде, где провёл 2 года. В 2007 году «Монтверде» находились на 1 месте в рейтинге всех школ США, а вместе с Патеевым 2 года подряд брали бронзовые награды. В одном из турниров, который проходил уже после основного сезона, Руслан завоевал приз «Самого ценного игрока».

В 2009 году Руслан отправился в Университет штата Аризона, где выступал за команду университета в NCAA до 2013 года.

В 2010 году Патеев занял 5 место вместе со сборной России на  молодежном чемпионате Европы.

В 2013 году Патеев вернулся в Россию и подписал 2-летний контракт с «Химками». В сезоне 2013/2014 в составе «Химок-2» Руслан стал победителем Единой молодежной лиги ВТБ. Выступая за основную команду подмосковного клуба, Патеев стал победителем Еврокубка и трижды брал серебряные медали Единой лиги ВТБ.

Сезон 2018/2019 Патеев провёл в Польше, где играл за варшавскую «Легию».

В августе 2019 года Патеев перешёл в МБА.

Перед началом сезона 2021/2022 Патеев вернулся в «Химки».

Награды 
Согласно приказу Министерства спорта РФ №109-нг от 3 августа 2015 года за подписью министра В.Л. Мутко, Руслану Патееву присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса».

Достижения 
  Обладатель Еврокубка: 2014/2015
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ (3): 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018
  Серебряный призёр чемпионата России (3): 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018
  Чемпион Единой молодёжной лиги ВТБ: 2013/2014

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Arizona State bio
 Профиль на сайте БК «Химки»

Баскетболисты России
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Химки-Подмосковье»
Игроки БК «Легия»
Игроки БК МБА
Игроки сборной России по баскетболу
Выпускники Академии Монтверде